Поддолгое — название ряда населённых пунктов:

Россия 
 Поддолгое — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Поддолгое ― деревня в городском округе города Ефремова Тульской области.

Украина 
 Поддолгое ― село в Червоноградском районе Львовской области.